Percheron peut désigner :
 une race de chevaux de trait, le Percheron,
 un habitant du Perche, une région naturelle française,
 un habitant de la province du Perche, une province historique française,
 un idiome propre à cette région, le percheron

Patronyme 

 Achille Rémy Percheron (1797-1869), un entomologiste,
 Annick Percheron (1937-1992), sociologue française
 Daniel Percheron (né en 1942), un homme politique français,
 Daniel Percheron (né en 1946), un écrivain français.
 Antoine Percheron (né en 1975), un écrivain français, fils du précédent. 

Homonymie